muziek
 Footsteps (Steve Lawrence) - song van Steve Lawrence, 1960
 Footsteps (Dardanelles) - song van de Australische band Dardanelles, 2007
 Footsteps (Chris de Burgh) - album van Chris de Burgh, 2009
 Footsteps (Pearl Jam), nummer van Paerl Jam uit 1992

film
Footsteps (1974), Peter Biziou en Alan Parker
Footsteps (2003), geregisseerd door John Badham
Footsteps (2006), geregisseerd door Gareth Evans